Diego de Almagro peut faire référence à :
 Diego de Almagro (c.1475 - 1538), conquistador espagnol,
 Diego de Almagro le jeune, (1522-1542), aventurier espagnol, fils du précédent, 
 Diego de Almagro, une ville chilienne,
 Île Diego de Almagro, une île chilienne de Patagonie.